Petermann, Pétermann ou peut désigner :

Patronyme 

 Andreas Petermann (1957-), coureur cycliste est-allemand ;
 August Petermann (1822-1878), cartographe et géographe allemand ;
 Joseph Pétermann (1869-1935), industriel suisse ;
 Julius Heinrich Petermann (1801-1876), orientaliste allemand ;
 Lena Petermann (1994-), footballeuse allemande.
 Mary Locke Petermann (1908-1975), biochimiste cellulaire américaine

Toponyme 

 Île Petermann, petite île située sur la côte ouest de la péninsule Antarctique ;
 Glacier Petermann, glacier côtier situé dans le nord-ouest du Groenland.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme